Фруктуоз (, ) — мужское имя. Известные носители:
 Фруктуоз (казнён ок. 259) — епископ Таррагоны, святой
 Фруктуоз — епископ Думио (ок. 654—665) и Браги (656—665), святой